Македонски језици могу бити:

 језици који се говоре на подручју географске области Македоније
 језици који су се говорили на подручју Античке Македоније
 Језици Северне Македоније, језици који се говоре на подручју Северне Македоније
 језици који се говоре на подручју Егејске Македоније
 језици који се говоре на подручју Пиринске Македоније

Види још 
 Македонски језик (вишезначна одредница)
 Македонија (вишезначна одредница)
 Македонци (вишезначна одредница)